Deines ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Deines (* 1962), US-amerikanisch-französischer Basketballspieler
 Johann Wagner-Deines (1803–1880), deutscher Landschaftsmaler
 Johann Michael von Deines (1790–1857), Unternehmer und Kurhessischer Geheimer Finanzrat
 Kate Deines (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Ludwig von Deines (1818–1901), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Melinda Deines, kanadische Schauspielerin
 Roland Deines (* 1961), deutscher Theologe und Hochschullehrer